KET est un code qui peut faire référence à :
 .

KET est un sigle qui peut faire référence à :
 , l'ancien nom du , un examen d'anglais proposé par l'université de Cambridge.

Ket est un nom qui peut faire référence à :
 Ket, une rivière de Sibérie ;
 ket, une langue de Sibérie ;
 ket, un élément de la notation bra-ket.

Code IATA des aéroports